Mateus de Montcada foi Duque substituto do Ducado de Atenas entre 1381 e 1388, seguiu-se-lhe à frente do governo do ducado também como substituto Rogério de Lauria.

Ver também 
 Ducado de Atenas

Ducado Atenas